David Healy (ur. 1936, zm. 2011) – amerykański astronom amator, astrofotograf.

Życiorys 
Pochodził z Los Angeles, jednak karierę zawodową zrobił w Nowym Jorku jako analityk giełdowy przemysłu motoryzacyjnego w banku inwestycyjnym Drexel Burnham Lambert. Był również redaktorem czasopisma „Astronomy”. Pisywał także dla innych czasopism astronomicznych i zamieszczał tam zrobione przez siebie fotografie ciał niebieskich. Gdy około 1990 roku bank Drexel Burnham Lambert popadł w kłopoty, Healy porzucił tę pracę i przeniósł się do Arizony, gdzie założył amatorskie obserwatorium astronomiczne Junk Bond Observatory, którego głównym przeznaczeniem były obserwacje wizualne i poszukiwanie planetoid.

W latach 1999–2008 odkrył 237 planetoid, z czego 3 wspólnie z Jeffreyem Medkeffem. W uznaniu jego pracy jedną z planetoid nazwano (66479) Healy.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Amerykańscy astronomowie XX wieku
Amerykańscy astronomowie XXI wieku
Amerykańscy astronomowie amatorzy
Ludzie urodzeni w Los Angeles
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1936
Zmarli w 2011